Die 4. Rallye Frankreich (auch Rallye de France - Alsace genannt) war der 11. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 20 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 3. und dem 6. Oktober gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 3. Oktober) 
Dani Sordo war im Shakedown der Schnellste, während Sébastien Ogier und Sébastien Loeb auf den fünften und sechsten Platz fuhren. Die erste Wertungsprüfung war zugleich auch die Power-Stage, in der es wieder 3-2-1 Weltmeisterschaftspunkte zu gewinnen gab. Sordo gewann die WP, gefolgt von Thierry Neuville und Ogier. Dieser eine WM-Punkt machte Ogier zum Weltmeister und es war das erste Mal in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft, dass eine Power-Stage die WM-Entscheidung brachte.

2. Tag (Freitag, 4. Oktober) 
Loeb übernahm, nach drei WP-Gewinnen, die Führung im Gesamtklassement. Bei einsetzendem Regen zeigte der Rekordweltmeister eine tadellose Vorstellung bei seiner Abschiedsrallye. Nach Bestzeiten am Nachmittag kam Ford-Fiesta-Fahrer Neuville an die Spitze und behielt diese bis zum Samstag. Auf abtrocknenden Straßen verlor Loeb (Citroën DS3 WRC) 4,6 Sekunden. Dahinter reihten sich Sordo (Citroën DS3 WRC) und Ogier (Volkswagen Polo R WRC) auf den Rängen drei und vier ein.

3. Tag (Samstag, 5. Oktober) 
Am Samstagmorgen konnte Neuville die Führung behaupten. Am Nachmittag verlor er diese wegen eines Reifenschadens in Wertungsprüfung 11. Nun kämpften Sordo, Latvala, Loeb und Ogier um den Sieg im Elsass. In WP 14 überholte Jari-Matti Latvala (VW-Polo R WRC) Sordo und war Tagesschnellster und Gesamtführender im Klassement.

4. Tag (Sonntag, 6. Oktober) 
In der 15. Wertungsprüfung schied Loeb aus. Auf regennasser Fahrbahn flog er von der Straße und landete auf dem Dach. Loeb und Copilot Daniel Elena konnten unverletzt aus dem zerstörten Wagen aussteigen. Am Sonntag hatte Ogier die Rallye am besten im Griff und er übernahm die Führung vor Sordo, Teamkollege Latvala und Neuville. Mit Rang eins und drei sammelte Volkswagen Motorsport 40 Zähler für die Herstellerwertung. Beim kommenden WM-Lauf kann VW bereits aus eigener Kraft den Weltmeistertitel herausfahren.

Meldeliste 

Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Frankreich
2013